Pierre Gauvreau est le nom porté par :

 Pierre Gauvreau (architecte);
 Pierre Gauvreau (peintre).

